La bataille de Smara peut faire référence à :
 Bataille de Smara (1979)
 Attaque de Smara en 
 Attaques de Smara et Boukraa en 
 Bataille de Smara en 
 Offensive Smara-Tifariti en